Дьёрдь Ракоци (; 8 августа 1701 — 22 июня 1756) — последний представитель венгерского магнатского рода Ракоци, сын трансильванского правителя Ференца II и его жены Шарлотты Амалии Гессен-Ванфридской, маркиз.

Биография 
Дьёрдь Ракоци родился 8 августа 1701 года в Вене. Он был третьим сыном (и вторым ребенком из доживших до совершеннолетия) Ференца II Ракоци, (будущего) князя Трансильвании и его жены Шарлотты Амалии Гессен-Ванфридской. В 1700 году Ференц Ракоци (хотя и принадлежал к роду оспаривавшему власть Габсбургов над Венгрией) вынужден был с семьёй проживать в Вене при дворе императора Леопольда I.

На момент рождения Дьёрдя его отец Ференц был арестован и заключен в тюрьму. Это произошло, так как была перехвачена переписка между Ференцем Ракоци и Людовиком XIV Французским. Шарлотта Амалия организовала удачный побег, но её заключили в монастырь, а двух малолетних сыновей стали воспитывать как верных подданных императора. Дьёрдь Ракоци получил новое имя и был назван — Дьёрдь, маркиз делла Санта-Элизабет. В 1723 году получил от императора графства Дель Контрасто и Валле де Джанчи в Сицилии. В 1726 году Дьёрдь покинув Вену отправился в Париж, а в 1727 году посетил своего отца Ференца II (переселившегося в 1717 в турецкий Родосто). 15 июня 1727 года Дьёрдь был назначен герцогом маковичским. После этого Ференц II отправил Дьёрдя учится в Париж, где тот жил под именем графа Терислава. В 1735 году умер Ференц, а в 1738 году Йозеф Ракоци — Дьёрдь стал главой рода. В 1742 году он по приглашению султана Махмуда I посетил того в Стамбуле, но Дьёрдь не стал кандидатом на трон Трансильвании и вернулся во Францию.

По словам герцога Люиня братья Дьёрдь и Йозеф Ракоци оказались бездарными людьми, хоть и детьми достойного человека. Келемена Микеша также отмечал, что они сильно уступали своему отцу по способностям, но связывал это с последствиями того невенгерского воспитания которое Дьёрдь и Йозеф получили в Вене.

Смерть 
Дьёрдь Ракоци умер 22 июня 1756 года в Сен-Дени, Франция. С его смертью пресеклась мужская линия рода Ракоци.

Семья 
Дьёрдь Ракоци был женат дважды. Его первой женой была N де Бетюнь, а его вторая жена Маргарита Сюзанна Пинферау де Буа л’Исле (1702—1768). От второй жены Дьёрдь имел одного сына, но ребенок умер в возрасте 3 лет.
 Дьёрдь (1740 — 28 марта 1743)

Предки Дьёрдя Ракоци 

</center>

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Ракоци